A karácsonyi időszak vagy a karácsonyi ciklus a liturgikus év része, amelynek különböző időmeghatározásai vannak:

 a nyugati keresztényeknél
 szűkebb értelemben: december 24-én estétől január 6-át követő első vasárnapig tartó időszak 
 tágabb értelemben: a karácsonyi időszak, illetve az evangélikus egyházakban a karácsonyi kör, azaz advent plusz a szűkebb értelemben vett karácsonyi időszak 

 a görögkatolikus és ortodox egyházakban a december 20-tól (Jézus Krisztus születésének előestéje) december 31-ig (Jézus Krisztus születésének elmúlása)

Fordítás 

Karácsony